200-летие со дня рождения Н. В. Гоголя — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых годовщине со дня рождения писателя.

Никола́й Васи́льевич Го́голь (фамилия при рождении Яно́вский, с 1821 года — Го́голь-Яно́вский;  года, Сорочинцы, Полтавская губерния —  года, Москва) — русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, широко признанный одним из классиков русской литературы

История выпуска 

В данной серии четыре монеты. Все они относятся к памятным монетам из драгоценных металлов, в данном случае — из серебра и золота. Все монеты отчеканены в первом квартале 2009 года в честь двухсотлетия со дня рождения Н. В. Гоголя.
 Монета из серебра 925 пробы номиналом 3 рубля тиражом 5000 штук.
 Монета из серебра 925 пробы номиналом 100 рублей тиражом 500 штук.
 Монета из золота 999 пробы номиналом 50 рублей тиражом 1500 штук.
 Монета из золота 999 пробы номиналом 200 рублей тиражом 500 штук.

Примечания

См. также 
 Гоголь в нумизматике
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России
Память о Николае Гоголе